North Sound (‚nördliche Bucht‘) ist der Name folgender geografischen Objekte:

 North Sound (Antigua), Ort und Bucht auf Antigua, Antigua und Barbuda
 North Sound (Great Cayman), Bucht auf Great Cayman, Cayman Islands